Snowball kan avse:

 Snowball (drink) – en drink 
 Snowball – familjen Simpsons katt, se Lista över djur i Simpsons